Conn od Stotinu bitaka (engl. Conn of the Hundred Battles) je, prema irskim legendama i srednjovjekovnoj tradiciji, bio Visoki kralj Irske u 2. stoljeću. Od njega su nastale irske dinastije Connachta i škotsko-irske dinastije Uí Néill, među kojima se nalazi i suvermeni škotski klan Donald.

Obiteljsko stablo

Izvori

Povijest Irske